Sporzon Pál (1831–1917) gazdasági akadémiai igazgató, mezőgazdasági szakíró
 Sporzon Pál (1867–1917) gazdasági akadémiai igazgató, mezőgazdasági szakíró